Total Chalaco Fútbol Club foi um clube peruano de futebol da cidade de Callao.

É um dos clubes mais jovens do país, tendo sido fundado em 2004, como Total Clean. Após adquirir 51% das ações do Club Atlético Chalaco, foi rebatizado com o nome atual. Hoje disputa a Copa Peru.

Realiza seus jogos no Estádio Miguel Grau, com capacidade para 15.000 torcedores. Enquanto atuava em Arequipa, usava o Estádio Mariano Melgar.

Títulos

Nacionais 
  Copa Peru: 2006.

Total Chalaco
Clubes de futebol fundados em 2004